Laurentii ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Laurentii Björnram († 1591), schwedischer lutherischer Erzbischof
 Laurentius Laurentii (1660–1722), deutscher Kantor und Theologe